Франсиско Химено Араса или Франсеск Жимено-и-Араса (, ; 4 февраля 1858, Тортоса — 22 ноября 1927, Барселона) — испанский художник-маринист и пейзажист родом из Каталонии. Представитель модернизма.

Биография 
Первые уроки живописи получил у Мануэля Маркеса. Затем, благодаря помощи литографа Франсиска Тио, оказался в Мадриде, где обучался в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо

В академии его учителем был пейзажист Карлос де Хаес.

С успехом принимал участие в различных национальных выставках живописи. В 1889 вернулся в Барселону.

Творчество 

Писал, в основном, пейзажи. Работал в жанре марины. Кроме того, портреты и жанровые картины.

Ф. Араса — автор большого числа картин, отличающихся легким рисунком и яркой красочностью. Его работы находятся в коллекциях Национальном музее искусства Каталонии (Барселона), Национальном музее Прадо в Мадриде и музей Монтсеррат.

Галерея

Ссылки 
 Gimeno Arasa, Francisco 

Художники Каталонии
Художники-пейзажисты Испании
Художники-маринисты Испании
Художники-модернисты
Художники-портретисты Испании